Лев Иосифович Юркевич или Левко Юркевич (; 31 августа 1883, с. Кривое Сквирского уезда Киевской губернии (ныне Попельнянского района Житомирской области Украина) — 24 октября 1919, Москва) — украинский политический деятель, революционер, публицист, теоретик марксизма, литератор.

Биография 
Происходил он из помещичьей семьи. Потомок старого волынского шляхетского рода, которому принадлежали несколько тысяч десятин земли.
Родился в семье состоятельного врача. Окончил Подольскую духовную семинарию в 1903 году.

Был членом украинского студенческого кружка, который в 1901—1902 г. основали украинцы римо-католической веры, преимущественно ученики первой Киевской гимназии.

После окончания Подольской духовной семинарии поступил в Киевский университет, но за участие в революционных кружках был исключен из университета.

В 1904 году стал членом Революционной украинской партии (РУП). Проводил активную пропагандистскую работу, был организатором забастовки в 1904 году у иконописцев Печерской Лавры. Занимался социал-демократической агитацией среди рабочих киевских заводов.

В декабре 1905 г. на II съезде РУП была преобразована в Украинскую социал-демократическую рабочую партию и Л. Юркевич был избран кандидатом в члены ЦК этой партии.

После первой русской революции Лев Юркевич неоднократно подвергался арестам. Нелегально перешёл границу. С 1907 г. находился в эмиграции в Женеве (Швейцария), там закончил начатое в Киеве университетское образование.

Стал одним из лидеров украинских социал-демократов и соучредителем партийного издательского союза «Колокол». Позже издавал партийный ежемесячник «Наш голос», газеты «Труд», «Рабочий», был инициатором создания и главным спонсором общественно-политического литературного журнала «Колокол». Сам печатался в «Колоколе» под псевдонимом Л. Рыбалко.

После смерти отца в 1911 г. жил в Швейцарии, Франции, а затем в Женеве. Полученное большое наследство использовал для поддержки украинской социал-демократической прессы. Изучал кооперативное и профсоюзное движение бельгийских рабочих. Много занимался самообразованием.

Был знаком с Лениным и в эмиграции не раз с ним встречался. После начала Первой мировой войны присоединился к ленинской позиции, сотрудничал в газете «Искра».

В 1915—1916 г. был издателем и редактором непериодического журнала «Борьба» — органа зарубежной группы Украинской социал-демократии.

Лев Юркевич принадлежал к революционному крылу украинского марксизма, по своим идеям приближенного к русскому большевизму, однако критиковал Ленина и большевиков за централизм и великодержавный шовинизм. Отстаивая идею украинской пролетарской революции, был сторонником украинской автономии — отдельной пролетарской, но украинский партии; выступал против украинского мещанства и ориентации на Австрию и Германию. Поэтому Ленин считал Юркевича одним из своих самых опасных противников в национальном вопросе и в работе «О праве нации на самоопределение» называл Юркевича украинским мелким буржуа и национал-социалистом, который, смешивая понятия самоопределения с сепаратизмом, плетётся в хвосте национал-либерализма и развращает рабочий класс национал-либеральными идеями. Л. Юркевич, в свою очередь, в предисловии к книге Левинского «Очерк развития украинского рабочего движения в Галиции» не согласен с Лениным, пишет, что по Ленину «право нации на самоопределение вплоть до отделения означает право, на которое никто не имеет права».

После революции 1917 года вернулся на Украину, но умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Труды 
Лев Юркевич — автор брошюр:
 «Национальное дело и рабочий» (1913),
 «Класс и общество» (1913),
 «L’Ukraine et la Guerre» (Лозанна, 1916),
 «Русские социал-демократы и национальный вопрос» (1926).

Печатался под псевдонимами Рыбалко, Николет, Причепа, Псалмопевец и Юрий Стрижавский.

Семья 
Жена — Мария Павловна Юркевич (1883—1967) (урожденная Белякова). Сын — Юркевич Юрий Львович (1907—1990), инженер-конструктор.

Примечания

Литература 
 Юркевич Ю. Л. Минувшее проходит предо мною… — М.: Возвращение, 2000. — 256 с.
 А. Гошовский. «В борьбе с СВУ и социал-патриотами». Украинский Календарь за 1966 год. Варшава.
 Ю.Л. Юркевич. Дитинство і юність. Спогади 

Выпускники Подольской духовной семинарии
Политики Российской империи
Революционеры Украины
Редакторы Российской империи
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Теоретики марксизма